Sumo Digital Ltd. — частная компания, которая занимается разработкой компьютерных игр. Расположена в городе Шеффилд, Великобритания.

История 
Компания была основана бывшими сотрудниками Infogrames Studios Sheffield после закрытия студии (ранее известна как Gremlin Interactive) — Карлом Каверсом, Полом Портером, Дарреном Миллсом и Джеймсом Норт-Хирном.

17 августа 2007 года Sumo Digital была приобретена компанией Foundation 9 Entertainment.
В ноябре 2014 года сотрудники Sumo Digital завершили выкуп менеджмента из Foundation 9. В этой сделке руководство поддержал NorthEdge Capital, а Foundation 9 была проконсультирована GP Bullhound.
В январе 2016 года Sumo Digital открыла третью студию разработки Sumo Nottingham. В январе 2018 года Sumo Digital приобрела CPP Newcastle, основанную в Гейтсхеде студию CCP Games. В августе того же года компания приобрела разработчика The Chinese Room. В феврале 2019 года Sumo Digital приобрела студию видеоигр Red Kite Games. Через несколько дней студия основала еще одну новую студию в Leamington Spa, чтобы сосредоточиться на разработке мобильных игр. В октябре 2019 года была основана студия Sumo North West во главе с соучредителем Evolution Studios Скоттом Кирклендом. Lab42 Games и ее 29 сотрудников, базирующихся в Leamington Spa, были объединены в студию Sumo Digital, когда Sumo Group приобрела его в мае 2020 года.
В настоящее время работают в студии 700 человек со стажем более 12 лет. Кроме того, в компании работают бывшие сотрудники фирм Bizarre Creations и Black Rock Studio.

Игры, разработанные компанией 
Sumo Digital имеет лицензию на разработку игр для всех ведущих игровых платформ: PlayStation 2, PlayStation 3 и PlayStation Portable, Xbox, Xbox 360, Xbox One, Nintendo DS, Wii, Wii U, Nintendo Switch и iOS.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт компании

Производители компьютерных игр Великобритании
Компании, основанные в 2003 году
Производители компьютерных игр по алфавиту